Желябужський — прізвище. Персоналії:
 Желябужський Іван Опанасович (1638 — після 1709) — російський державний діяч, дипломат, мемуарист, московський служилий дворянин. В 1682 році був воєводою в Чернігові.
 Желябужський Юрій Андрійович (1888—1955) — радянський кінооператор, режисер, сценарист.

 Желябужська Марія Федорівна (псевдон. Андрєєва; 1868—1953) — російська актриса, громадський і політичний діяч, цивільна дружина Максима Горького (у 1904—1921 рр.).
Слов'янські прізвища